

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Potoczek-Kolonia – część wsi Potoczek w woj. lubelskim w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Potoczek-Kolonia – kolonia w woj. świętokrzyskim w pow. opatowskim, w gminie Tarłów

Zobacz też 
 Potoczek